Kaźmierski ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Kaźmierski (1919–1942), polnischer Widerstandskämpfer und Märtyrer
 Jan Kaźmierski († 1485), Bischofe von Przemyśl